Vivid puede referirse a:

En música:
 ViViD, banda de j-rock formada en 2009.
 Vivid (álbum), disco de debut de Living Colour.
 Vivid Colors, segundo sencillo del grupo de j-rock L'Arc~en~Ciel.

En cine:
 Vivid Entertainment, una productora de cine para adultos (pornográfico).